Caramella – prodotto dolciario
 Caramella – lente utilizzata per correggere o migliorare la vista di un solo occhio
 Caramella – album di Mina del 2010
 Caramella – programma televisivo
 Alberto Caramella – avvocato, poeta e scrittore italiano
 Santino Caramella – filosofo e storico della filosofia italiano

Pagine correlate 
 Caramelle